Gerő András (1935) festőművész, grafikus
 Gerő András (1951) vitorlázó, szörföző
 Gerő András (1952–2023) Széchenyi-díjas történész